Jemeppe, est un hameau de la ville de Marche-en-Famenne
 Jemeppe-sur-Meuse est une section de la ville belge de Seraing.
 Jemeppe-sur-Sambre est une commune francophone de Belgique.

Voir aussi 
Le château Jemeppe, château fort de plaine situé à Jemeppe (Hargimont), dans la commune belge de Marche-en-Famenne en province de Luxembourg.